Reyher steht für:
 F. REYHER Nchfg., technischer Großhandel für Verbindungselemente und Befestigungstechnik
 Reyher (Familienname)

Siehe auch:
 Reyer
 Reiher (Begriffsklärung)